Eldagsen ist der Name folgender Orte:

 Eldagsen (Petershagen), Stadtteil von Petershagen, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Eldagsen (Springe), Stadt Eldagsen, Stadtteil von Springe, Region Hannover, Niedersachsen